Pfetsch ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Pfetsch (* 1958), deutsche Kommunikationswissenschaftlerin
 Frank R. Pfetsch (1936–2021), deutscher Politikwissenschaftler
 Helga Pfetsch (* 1944), deutsche Literaturübersetzerin

Siehe auch:
 Vetsch
 Fetsch